Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Академик (София) и Беласица (Петрич). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

 ЦСКА играе като ЦСКА „Септемврийско знаме“.
 Левски играе като „Левски-Спартак“.
 Ботев (Пд) играе като „Тракия“.

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“

Любопитни факти 
 Това е първенството в които разликата между първия и последния е най-малък в историята - само 14 точки.
 Това е първенството с най-слабите гости в историята и с най-малък процент победи на чужд терен.
 „Левски-Спартак“ печели само една победа като гост през сезона.
 Дебют в елита прави „Беласица“ (Петрич).
 „Тракия“ (Пловдив) за първи път след титлата си през 1967 г. стига до третото място.
 За втори път българската „А“ група излъчва носител на „Златната обувка“, даваща се на футболиста с най-много голове в първенствата на Европа. През 1968/69 това е Петър Жеков, а през 1980/81 Георги Славков.

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7